

Cinema 
 The Scarecrow – film televisivo del 1972 diretto da Boris Sagal
 Lo spaventapasseri (Scarecrow) – film del 1973 diretto da Jerry Schatzberg
 Scarecrow – film del 2002 diretto da Emmanuel Itier
 Scarecrow – film televisivo del 2013 diretto da Sheldon Wilson
 Scarecrow – film del 2015 diretto da Zig Dulay
 Scarecrow – cortometraggio del 2018 diretto da Lee Charlish

Fumetto 
 Spaventapasseri (Scarecrow) – personaggio de Il meraviglioso mago di Oz
 Spaventapasseri (Scarecrow) – personaggio DC Comics
 Spaventapasseri (Scarecrow) – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
 Bersaglio acquisito (Scarecrow) – romanzo di Matthew Reilly del 2003

Musica 
 Scarecrow – album di John Mellencamp del 1985
 Scarecrow – traccia dell'album Psalm 69 dei Ministry del 1992
 Scarecrow – singolo di Melissa Etheridge del 1999, dall'album Breakdown
 Scarecrow – album di Garth Brooks del 2001
 Scarecrow – traccia dell'album Guero di Beck del 2005
 SCARECROW – singolo dei the pillows del 2007
 S/C/A/R/E/C/R/O/W – traccia dell'album Danger Days dei My Chemical Romance 2011
Scarecrow – Singolo degli Skillet del 1998 dell'album Hey You, I Love Your Soul

Pagine correlate 
 The Scarecrow